Legios steht für:

 Legios GmbH, Anbieter eines juristischen Informationssystems
 Legios (Tschechien), tschechischer Waggonhersteller (ehemals Lostr)